Gestido ist der Familienname folgender Personen:
 Álvaro Gestido (1907–1957), uruguayischer Fußballspieler
 Óscar Diego Gestido (1901–1967), uruguayischer Politiker und Staatspräsident